Александр Степанович Мильковский ( — ?) — российский военный деятель, генерал-майор.

Биография 
Родился 13 января 1873 года в семье коллежского асессора. Литовский татарин, мусульманин. Учился в Петрозаводской гимназии.

В июле 1891 года поступил на военную службу. В 1893 году окончил военно-училищные курсы Московского пехотного юнкерского училища. Выпущен во 2-ю батарею 5-го стрелкового артиллерийского дивизиона. В августе 1892 года получил чин подпоручика, а через четыре года – поручик. В 1900 году стал штабс-капитаном.

Участвовал в походе в Китай 1900—1901 годов, русско-японской и Первой мировой войнах. До июля 1915 года был командиром 5-го полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона.

13 января 1915 года награждён орденом Святого Георгия IV класса. Последний чин и должность — полковник, командир 10-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона. По состоянию на 10 июня 1917 года являлся командующим 1-й артиллерийской бригадой.

В Крымском краевом правительстве стал помощником военного министра М. А. Сулькевича, с возложением на него непосредственного руководства военным министерством.

Был участником Белого движения, помощником военного министра в Первом Крымском краевом правительстве М. А. Сулькевича, инспектором артиллерии Крымского корпуса Я. А. Слащёва. Дослужился до генерал-майора.

В 1920 году эмигрировал в ходе Крымской эвакуации Русской армии Врангеля, а в ноябре 1921 года вернулся вместе с генералом Я. А. Слащёвым и полковником Э. П. Гильбихом в Россию.

Зачислен в кадры РККА, состоял для особых поручений 1-го разряда инспекции артиллерии и бронесил РККА. Дальнейшая судьба не известна.

Награды 

 Орден Св. Анны 4-й ст. (1906)
 Орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1906)
 Орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906)
 Орден Св. Анны 2-й ст. (25.03.1910)
 Орден Св. Георгия 4-й ст. (ВП 13.01.1915)
 Орден Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 13.01.1916)
 мечи к ордену св. Анны 2-й ст. (ПАФ 29.04.1917)
 Орден Св. Станислава 1-й ст. с мечами (ПАФ 18.09.1917).

Примечание

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Олонецкой гимназии
Генерал-майоры России (Белое движение)
Царские офицеры на службе в РККА
Артиллеристы Российской империи
Участники Крымской эвакуации
Деятели Первого Крымского краевого правительства Сулькевича